Östra Eneby kan syfta på:

 Östra Eneby socken – socken i Östergötland
 Östra Eneby landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län –1915
 Norrköpings Östra Eneby församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2010 
 Östra Eneby kyrka – en kyrkobyggnad i Norrköping och Östra Eneby socken
 Östra Eneby distrikt – ett distrikt i Norrköpings kommun 2016–